Dalsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dalsjön, Skåne, sjö i Hässleholms kommun,  (9,6 ha)
Dalsjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Dalsjön (Bosebo socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (7,7 ha)
Dalsjön (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (20,2 ha)
Dalsjön (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (10,6 ha)
Dalsjön (Våthults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Lilla Dalsjön, Västergötland, sjö i Borås kommun,  (9,33 ha)
Stora Dalsjön, sjö i Borås kommun
Dalsjön (Kristbergs socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (6,88 ha)
Dalsjön (Åtvids socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (36,3 ha)
Dalsjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun och Säffle kommun,  (1,35 km²)
Dalsjön (Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (1,2 ha)
Dalsjön (Helgesta socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (5,49 ha)
Dalsjön (Torsåkers socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (19,6 ha)
Dalsjön (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun,  (1 ha)
Dalsjön (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun,  (11,4 ha)
Lilla Dalsjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (21,3 ha)
Stora Dalsjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun och Ljusdals kommun,  (2,52 km²)
Ytter-Dalsjön, sjö i Bergs kommun,  (13,1 ha)
Över-Dalsjön, sjö i Bergs kommun,  (60,1 ha)
Dalsjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (38,7 ha)
Dalsjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (15,5 ha)
Dalsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (17 ha)
Dalsjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (28 ha)

Se även
Dalsjö, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn